Grauwolf steht für:

 Europäischer Grauwolf, siehe Wolf
 Amerikanischer Grauwolf, siehe Timberwolf

Grauer Wolf steht für:

 Elsnic EL-2-M Šedý vlk („Grauer Wolf“), tschechoslowakisches Segelflugzeug von Ludvík Elsnic

Siehe auch:

 Graue Wölfe